Честице могу бити:

 Честице (Стракоњице), варошица у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка
 Честице (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка

Види још 
Честица